Boys and Girls (canção)
 Boys and Girls (filme de 1983)
 Boys and Girls (filme de 2000)

Desambiguação